Веля́тино (; до 2018 года — Веля́тин) — село в Вышковской поселковой общине Хустского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 4576 человек. Почтовый индекс — 90453. Телефонный код — 3142.

Географическое положение 
Приграничное село Велятино находится в нескольких километрах к югу от Хуста, рядом с курортом Шаян. Расположено на р. Ярок, которая является притоком р. Тиса.

Курортные ресурсы 
На въезде находится источник термальной минеральной воды, на базе которого оборудованы лечебные ванны. Зимой работает горнолыжный подъёмник (300 м).

Примечания

Ссылки 
 Велятин на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области

Переименованные населённые пункты Украины